Кокосовые острова или Килинг () — группа из 27 мелких коралловых островов, расположенных в Индийском океане.
Фамилия
 Килинг, Уильям (1578—1620) — английский мореплаватель и капитан Ост-Индской компании (первооткрыватель Кокосовых островов, получивших его имя).
 Килинг, Хейли Лорейн, ныне Беннетт (род. 1988) — американская актриса.
 Килинг, Чарльз Дэвид (1928—2005) — американский учёный-климатолог, автор известного графика Килинга.
См. также
 Килинга график — график Килинга